Vila Pouca da Beira, dorp en freguesia in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital
 Vila Pouca de Aguiar (freguesia), freguesia in de Portugese gemeente Vila Pouca de Aguiar
 Vila Pouca de Aguiar, gemeente in de Portugese district Vila Real